Gherasim ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Gherasim (* 1971), rumänische Leichtathletin
 Constantin Gherasim (1933–2013), rumänischer Boxer und Ringrichter
 Daniel Gherasim (* 1964), rumänischer Fußballspieler und -funktionär